Ридсвил има више значења:
 Ридсвил (Џорџија)
 Ридсвил (Северна Каролина)